Кри́стиан Кук (, род. , Лидс, Уэст-Йоркшир, Англия) — английский актёр.

Жизнь и карьера 
Кук родился в Лидсе, Уэст-Йоркшир, и начал карьеру в десятилетнем возрасте со съемок в рекламе. С 2000 по 2006 год он снимался в семейной мыльной опере ITV «Там, где сердце», а затем в недолго просуществовавшей мыльной опере «Пляж воспоминаний». Также он появился в нескольких других британских шоу, в особенности «Доктор Кто».

На американском телевидении, Кук снялся в сериале Starz «Волшебный город». Шоу было закрыто после двух сезонов в 2013 году. В 2014 году он получил регулярную роль сына героини Джулии Ормонд в сериале Lifetime «Ведьмы Ист-Энда».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Великобритании
Киноактёры Великобритании